Adéla Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymská (23. února 1800, Hoym – 13. září 1820, Oldenburg) byla princezna z vedlejší linie rodu Askánců a první manželka pozdějšího oldenburského velkovévody Augusta.

Původ 
Narodila se z manželství anhaltsko-hoymského knížete Viktora II. s Amálií Nasavsko-Weilburskou. Měla starší sestru Hermínu, která se stala druhou manželkou rakouského arcivévody Josefa a matkou uherského palatina Štěpána. Mladší sestra Ema se provdala za knížete Jiřího z Waldecku a Ida, po Adéliině smrti, za pozdějšího oldenburského vévodu Augusta.

Život 
Dne 24. července roku 1817 uzavřela v Schaumburku sňatek s oldenburským následníkem Augustem, synem velkovévody Petra I.. Manželství skončilo po třech letech, kdy Adéla zemřela na následky porodu. Její manžel, nemaje mužského dědice, se 24. června 1825 oženil s její mladší sestrou Idou.

Potomci 
 1. Amálie (21. 12. 1818 Oldenburg – 20. 5. 1875 Bamberk), oldenburská vévodkyně
 ⚭ 1836 Ota I. (1. 6. 1815 Salcburk – 26. 7. 1867 Bamberk), řecký král v letech 1832 až 1862
 2. Bedřiška (8. 6. 1820 Oldenburg – 20. 3. 1891 Štýrský Hradec)
 ⚭ 1855 svobodný pán Maxmilián z Washingtonu (2. 8. 1829 – 3. 7. 1903 Štýrský Hradec)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1800
Úmrtí v roce 1820
Askánci
Ženy
Narození 23. února
Úmrtí 13. září
Zemřelé v souvislosti s porodem